Jill Scott peut désigner :
 Jill Scott (1972-), chanteuse américaine ;
 Jill Scott (1987-), footballeuse anglaise.